Muradally kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Muradalılı, ort, Imisjli, 
 Kürdmahmudlu, ort, Imisjli, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar